Chop suey, un plat d'origine chinoise ;
 Chop Suey!, une chanson du groupe System of a Down ;
 Chop Suey, une série télévisée québécoise ;
 , un tableau d'Edward Hopper datant de 1929.

Homonymie de titre